Championnat provincial de curling masculin 2013, turniej wyłaniający mistrzów Quebecu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 21-27 stycznia 2013 w Victoriaville, na lodowisku Complexe Sportif Victoriaville.

Podczas tych zawodów powrócono do rozgrywania rundy grupowej a następnie fazy Page play-off. W rywalizacji wzięło udział 10. drużyn. Tytułów mistrzowskich broniła ekipa Roberta Desjardinsa, która uplasowała się na 3. miejscu przegrywając półfinał. Pierwsze miejsce przypadło drużynie Jeana-Michela Ménarda, w finale pokonała zespół Philippe LemayPhilippe'a Lemaya 6:5.



Kwalifikacje

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
21 stycznia 2013; 19:45

Sesja 2. 
22 stycznia 2013; 8:15

Sesja 3. 
22 stycznia 2013; 15:45

Sesja 4. 
23 stycznia 2013; 8:15

Sesja 5. 
23 stycznia 2013; 15:45

Sesja 6. 
24 stycznia 2013; 12:00

Sesja 7. 
24 stycznia 2013; 19:30

Sesja 8. 
25 stycznia 2013; 10:30

Sesja 9. 
25 stycznia 2013; 18:00

Play-off

1-2 
26 stycznia 2013; 14:00

3-4 
26 stycznia 2013; 19:00

Półfinał 
27 stycznia 2013; 9:00

Finał 
27 stycznia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie